Бурбон — многозначное слово:

 Бурбоны — королевская династия.
 Бурбон — сеньория, а с 1327 года — герцогство на территории современного французского департамента Алье.
 Бурбон — тип американского виски.
 Бурбон — сорт кофе.
 Бурбон — класс старинных роз.
 Бурбон — название острова Реюньон с 1649 по 1793 и с 1810 по 1848 годы.
 
 Бурбон, Анна-Елизавета де (1662—1662) — французская принцесса.
 Бурбон, Луиза Франсуаза де (1673—1743) — узаконенная дочь короля Франции Людовика XIV.
 Бурбон-Конде, Анна Женевьева де (1619—1679) — главная вдохновительница Фронды, дочь Генриха II де Конде.